Osoby o tym nazwisku:
 Urszula Dembińska (1746-1825) – polska filantropka i ziemianka
 Anna Dembińska (1895-1954) – polska historyk
 Zofia Dembińska (1905-1989) – polska nauczycielka, poseł na Sejm
 Maria Dembińska (1916-1996) – polska mediewistka
 Wiesława Dembińska (ur. 1936) – polska operator dźwięku
 Elżbieta Streker-Dembińska  (ur. 1954) – polska polityk, samorządowiec